Первая лига 2011/2012 () — 49-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 сентября 2011 года и закончился 27 мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
 Первая лига Турции 2011/12 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2011/12 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2011/12 на сайте rsssf.com 

2011/2012
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2011 году
Спорт в Турции в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012